Schweida ist der Familienname folgender Personen:

 Elvira Schweida (1870–nach 1902), ungarische Opernsängerin (Sopran) 
 Rudolf Schweida (Lebensdaten unbekannt), ungarischer Komponist, Pianist und Dirigent des 19. Jahrhunderts